Goede Herder, een gelijkenis (een stichtelijk verhaal) in het Nieuwe Testament
De Goede Herder, een oorlogsmonument in 's-Heerenberg, gemeente Montferland
De Goede Herder, een wijk van de West-Vlaamse stad Torhout
Parochie De Goede Herder, een katholieke parochie in Tilburg en Goirle

Zie ook 
 Goede Herderkerk, de naam van talrijke kerken, zowel katholiek als protestants
 Zusters van de Goede Herder, naam in de "volksmond" van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder